Зимний дворец — дворец, построенный в качестве зимней резиденции правителя или вельможи. Известные зимние дворцы:
 Зимний дворец Елизаветы Петровны — ныне существующий дворец на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
 Зимний дворец в Кремле («Зимний Анненгоф» Анны Иоанновны и «Новый» или «Зимний дворец» Елизаветы Петровны) — предшественники Большого Кремлёвского дворца (с XVIII века по 1839 г.).
 Зимний дворец Петра I — частично сохранившийся дворец в здании Эрмитажного театра.
 Зимний дворец Богдо-гэгэна () — ургинская резиденция, ныне — дворец, входящий в музейный комплекс «Дворец Богдо-гэгэна» в Улан-Баторе.